Ницца (фр. Nice, окс. Niça, итал. Nizza, лат. Nicaea) — многозначный термин.

 Ницца — средиземноморский город и порт на юге Франции.
 Ницца (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. 
 Ницца (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Ницца (аэропорт) — гражданский аэропорт, находящийся во французском городе Ницца. 
 Ницца-1 — кантон во Франции.
 Ницца-2 — кантон во Франции.
 Ницца-3 — кантон во Франции.
 Ницца-4 — кантон во Франции.
 Ницца-5 — кантон во Франции.
 Ницца-6 — кантон во Франции.
 Ницца-7 — кантон во Франции.
 Ницца-8 — кантон во Франции.
 Ницца-9 — кантон во Франции.
 Ницца-10 — кантон во Франции.
 Ницца-11 — кантон во Франции.
 Ницца-12 — кантон во Франции.
 Ницца-13 — кантон во Франции.
 Ницца-14 — кантон во Франции.
 Ницца-Монферрато — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Ницца-ди-Сицилия — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

См. также 
 Ница